A A1 Team Canadá é uma equipe da A1 Grand Prix que representa o Canadá.

Equipes de automobilismo do Canadá
Canadá